Six navires de la Royal Navy ont porté le nom dHMS Charybdis, d'après le Charybde, un monstre de la mythologie grecque :
 l', un sloop-of-war de classe Cruizer lancé en 1809 et démoli en 1819 ;
 l', un sloop-of-war lancé en 1831 et retiré du service en 1843 ; 
 l', une corvette lancé en 1859 et vendu pour démolition en 1884 ; 
 l', un croiseur protégé de classe Astraea lancé en 1893 et vendu aux Bermudes en 1922 ; 
 l', un croiseur léger de classe Dido lancé en 1940 et coulé en 1943 ; 
 l', une frégate de classe Leander lancé en 1968 et coulé comme navire cible en 1993. 

Charybdis